Sinds de TU Delft in 1905 van Polytechnische School te Delft overging in de Technische Hogeschool, zijn er rectores magnifici aangesteld. Hieronder volgt een lijst van rectores magnifici van de Technische Universiteit Delft.

Rectores
Delft rectores